Anstead ist der  ist der Familienname folgender Personen:

 Ant Anstead (* 1979). englischer Fernsehmoderator, Automechaniker und Fahrzeugbauer
 Harry Lee Anstead (* 1937), US-amerikanischer Anwalt und Richter
 Walter Anstead (1845–1933), britischer Cricketspieler